

Села 
 Костянтинівка — Херсонська область, Каховський район, Великолепетиська селищна громада (до 2020 року — Великолепетиський район)
 Костянтинівка — Херсонська область, Каховський район, Костянтинівська сільська громада (до 2020 року — Горностаївський район)